Ku se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shin Ming Ku
 Tsue Chih Ku